Pariana kann folgende Bedeutungen haben:
 Pariana ist eine Gattung der Tribus Olyreae aus der Familie der Süßgräser (Poaceae)
 Als Pariana wird auch der Asteroid (347) Pariana bezeichnet